Fonso – ipocoristico del nome proprio di persona Alfonso
 Fonso – Soprannome di Alfonso, personaggio dei fumetti e pupazzo animato della televisione
 Fonso di Artimino – fiorentino che secondo la tradizione ricevette un miracolo per intercessione della beata Giovanna da Signa

Pagine correlate 
Fons